Rajd Nowej Zelandii 1987 (18. AWA Clarion Rally of New Zealand) – 18 Rajd Nowej Zelandii rozgrywany w Nowej Zelandii w dniach 11-14 lipca. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1987.  Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Auckland.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 8 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Nowa Zelandia
1987
1987 w Nowej Zelandii